Vatan bezeichnet:

 Vatan, eine französische Gemeinde
 Vatan-Moschee, eine Moschee in Bielefeld
 Vatan (Tageszeitung), eine türkische Tageszeitung
 Vatan Partisi, eine türkische Partei
 SV Vatan Spor Aschaffenburg, einen Sportverein aus Aschaffenburg
 Vatan Sport Bremen, einen Sportverein aus Bremen

Vatan ist der Familienname folgender Personen:

 Çağatay Vatan (* 1997), türkischer Fußballspieler